Arthaus steht für:

 Programmkino, vorwiegend Filme außerhalb des Mainstreams zeigendes Kino
 Arthaus Filmvertrieb, Marke der Kinowelt Home Entertainment
 Arthaus Musik, Label für klassische Musik